Горбово — название населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Горбово — деревня в Бабаевском районе.
 Горбово — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Горбово — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Горбово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Горбово — деревня в Сокольском районе.
 Горбово — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Горбово — деревня в Ивановском районе.
 Горбово — деревня в Ильинском районе.
 Горбово — деревня в Кинешемском районе.

Иркутская область 
 Горбово — исчезнувшее село в Киренском районе.

Костромская область 
 Горбово — деревня в Солигаличском районе.

Ленинградская область 
 Горбово — деревня в Сланцевском районе.

Московская область 
 Горбово — деревня в Дмитровском районе.
 Горбово — деревня в Клинском районе.
 Горбово — деревня в Рузском районе.
 Горбово — посёлок в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Горбово — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Горбово — деревня в Окуловском районе.

Псковская область 
 Горбово — деревня в Опочецком районе, Болгатовская волость.
 Горбово — деревня в Опочецком районе, Пригородная волость.
 Горбово — деревня в Палкинском районе.
 Горбово — деревня в Печорском районе.
 Горбово — деревня в Плюсском районе.
 Горбово — деревня в Псковском районе.
 Горбово — деревня в Пустошкинском районе.
 Горбово — деревня в Пушкиногорском районе.
 Горбово — деревня в Себежском районе.

Смоленская область 
 Горбово — деревня в Глинковском районе.
 Горбово — деревня в Краснинском районе.

Тверская область 
 Горбово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Горбово — деревня в Калининском районе.
 Горбово — деревня в Калязинском районе.
 Горбово — деревня в Осташковском районе.

Ярославская область 
 Горбово — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Горбово — деревня в Даниловском районе.

Украина 
 Горбово — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Горбово — село в Куликовском районе Черниговской области.
 Горбово — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.